Corrado Fabi, een voormalig autocoureur uit Italië
 Teo Fabi, een Italiaans autocoureur